Vic (Catalonië), plaats in Spanje
Vič (Dravograd), plaats in Slovenië
De VIC-20, een thuiscomputer van Commodore

Vic-de-Chassenay, Côte-d'Or 
Vic-des-Prés, Côte-d'Or
Vic-en-Bigorre, Hautes-Pyrénées
Vic-Fezensac, Gers
Vic-la-Gardiole, Hérault
Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme
Vic-le-Fesq, Gard 
Vic-sous-Thil, Côte-d'Or 
Vic-sur-Aisne, Aisne
Vic-sur-Cère, Cantal
Vic-sur-Seille, Moselle
Nohant-Vic, Indre
Morville-lès-Vic, Moselle

Zie ook
 Vicq, doorverwijspagina
 Victor, doorverwijspagina
 Vik, doorverwijspagina